Гео́ргий Алекса́ндрович Ивано́в:
 Иванов, Георгий Александрович (1904—1976) — советский актёр театра и кино.
 Иванов, Георгий Александрович (1907—1947) — Герой Советского Союза.
 Иванов, Георгий Александрович (1919—1994) — советский актёр, Генеральный директор ГАБТ СССР и Кремлёвского Дворца съездов.
 Иванов, Георгий Александрович (1919—1994) — советский актёр и государственный деятель, первый секретарь Свердловского райкома КПСС г. Москвы.